Torrance

 Torrance (East Dunbartonshire) – vesnice v East Dunbartonshire ve Skotsku
 Torrance (Kalifornie) – město v Kalifornii
 Příjmení
 Jamaal Torrance (* 1983) – atlet
 Thomas Torrance (1913–2007) – skotský teolog
 Sam Torrance (* 1953) – skotský golfista